Олах, Олаг () — угорське прізвище:

 Джордж Ола (1927) — американський хімік угорського походження.
 Іштван Олах (1926 — 1985) — угорський політик і військовик.
 Міклош Олах (1493 — 1568) — угорський історик, поет і гуманіст волоського походження.

Угорські прізвища